Иван Емельянов (; ) — молдавский легкоатлет, специалист по толканию ядра. Выступал в составе национальной сборной Молдавии по лёгкой атлетике в 1997—2016 годах, серебряный призёр Европейских игр в Баку, победитель и призёр многих стартов международного значения, рекордсмен страны, участник четырёх летних Олимпийских игр. Мастер спорта Молдавии международного класса.

Биография 
Иван Емельянов родился 17 февраля 1977 года в Кишинёве, Молдавская ССР.

Будучи студентом, представлял страну на Универсиадах 1997 года в Сицилии и 1999 года в Пальме. Принимал участие в молодёжном чемпионате Европы в Гётеборге.

В 2000 году вошёл в основной состав молдавской национальной сборной и благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Сиднее — в программе толкания ядра показал результат 17,63 метра и не смог преодолеть предварительный квалификационный этап.

В 2001 году выступил на чемпионате мира в Эдмонтоне, где толкнул ядро на 18,06 метра.

В 2002 году участвовал в чемпионате Европы в помещении в Вене и в чемпионате Европы на открытом стадионе в Мюнхене.

На Универсиаде 2003 года в Тэгу выступал в толкании ядра и метании диска, заняв в этих дисциплинах 17 и 10 места соответственно.

Занял последнее двадцатое место на зимнем мировом первенстве 2004 года в Будапеште, тогда как на Олимпийских играх в Афинах с результатом 19,25 метра в квалификации толкания ядра расположился на 25 позиции.

В 2005 году отметился выступлением на зимнем чемпионате Европы в Мадриде, но в финал здесь не вышел.

На европейском первенстве 2006 года в Гётеборге так же не смог выйти в финальную стадию соревнований.

На чемпионате мира 2007 года в Осаке показал в квалификации результат 18,47 метра.

В 2008 году стартовал на зимнем мировом первенстве в Валенсии и на Олимпийских играх в Пекине — на сей раз в зачёте толкания ядра показал результат 18,64 метра, вновь был далёк от попадания в финальную стадию.

В 2009 году выиграл серебряную медаль в третьей лиге на командном чемпионате Европы в Лейрии.

В марте 2011 года на чемпионате Молдавии в Кишинёве установил национальный рекорд Молдавии 20,64 метра, затем в июне выиграл золотую медаль в третьей лиге на командном европейском первенстве Стокгольме. Однако вскоре стало известно, что Емельянов провалил допинг-тест — в его пробе были обнаружены следы запрещённых анаболических стероидов метенолона и станозолола. В итоге спортсмена на два года отстранили от всех соревнований, в частности из-за этого отстранения он пропустил Олимпиаду в Лондоне.

По окончании срока дисквалификации Иван Емельянов вернулся в основной состав молдавской национальной сборной и продолжил принимать участие в крупнейших международных стартах. Так, в 2014 году он выступил на командном чемпионате Европы в Брауншвейге, где выиграл бронзовую медаль третьей лиги.

В 2015 году с результатом 18,76 метра стал серебряным призёром на Европейских играх в Баку. Кроме того, взял серебро в третьей лиге на командном европейском первенстве в Чебоксарах.

В 2016 году обновил национальный рекорд Молдавии в толкании ядра — 20,80 метра. На чемпионате Европы в Амстердаме с результатом 18,38 метра занял 26 место. Выполнив олимпийский квалификационный норматив (20,5 метра), благополучно прошёл отбор на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро — здесь в программе толкания ядра показал результат 17,83 метра.

Примечания 

Толкатели ядра Молдавии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Спортсмены Кишинёва